

Данбері — місто, штат Коннектикут
 Данбері — місто, штат Айова
 Данбері — місто, штат Нью-Гемпшир
 Данбері — місто, штат Північна Кароліна
 Данбері — місто, штат Техас
 Данбері — селище, штат Небраска
 Данбері — переписна місцевість, штат Вісконсин